Luminar ist eine universelle Bildbearbeitungs-Software, die von Skylum (vormals Macphun) entwickelt wird und für Windows und macOS verfügbar ist.

Luminar kann als eigenständige Anwendung oder als Plug-in betrieben werden. Das Programm verfügt über verschiedene Filter, die dazu verwendet werden können, Bilder zu bearbeiten. Die daraus resultierenden Effekte können dann mittels Ebenenbearbeitung und Maskierung miteinander kombiniert werden. Luminar arbeitet direkt mit Rohdaten.

Geschichte 

Neue Versionen werden nicht unter dem Namen „Luminar“ mit steigenden Versionsnummern, sondern als neue Programme mit neuem Namen herausgebracht. Auch wenn Skylum behauptet, es handle sich um parallel nutzbare eigenständige Programme, so werden ältere Versionen nicht mehr nennenswert weiterentwickelt, sobald eine neue erscheint. Neue Versionen enthalten im Wesentlichen den Umfang der vorhergehenden, daneben Verbesserungen und neue Bearbeitungsmöglichkeiten. Bisher (Stand Juli 2022) erschienen: "Luminar" (2016), "Luminar 2018" (2017), "Luminar 3" (2018), "Luminar 4" (2019), "Luminar AI" (2020) und zuletzt "Luminar Neo" (2022); vermarktet werden noch die drei Letztgenannten.

Luminar 
Macphun veröffentlichte Luminar im November 2016. Ein Update mit neuen Werkzeugen und Funktionen, genannt Luminar Neptune, wurde 2017 veröffentlicht. Anfangs exklusiv für macOS entwickelt, veröffentlichte Macphun Luminar 2018 gegen Ende 2017 auch für Windows. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, seinen Namen in Skylum zu ändern.

Luminar 2018 
Luminar 2018, welches im November 2017 veröffentlicht wurde, führte Elemente wie ein RAW-Entwicklungsmodul, eine weiterentwickelte Benutzeroberfläche und zusätzliche, neue Filter ein.

Luminar 3 
2018 wurde Luminar 3 veröffentlicht. Die Version brachte unter anderem eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit sich.

Luminar 4 

2019 ist Luminar 4 erschienen. Neben neuen Werkzeugen, die durch Maschinelles Lernen unterstützt werden, ermöglicht es die Version 4 mit dem „AI Sky Replacement“, den Himmel in Fotos zu verbessern oder ganz auszutauschen. Die Präsentation der Werkzeugpalette mit den Filtern wurde grundlegend überarbeitet und gestrafft. Am 10. Februar 2020 erschien die Version 4.1.1 mit Unterstützung für Niederländisch; des Weiteren wurde eine Schnelligkeitsverbesserung versprochen, stattdessen scheint es eher Probleme zu geben. Bei der aktuellen Version handelt es sich um Luminar 4.2. Neu ist in Luminar 4.2 das Augmented-Sky-Tool, mit dem es möglich ist, verschiedene Objekte im Himmel in Fotos zu platzieren. Zudem wurde die Porträtretusche geringfügig verbessert, ebenso wie die "Relight-Scene"-Technologie.

Luminar AI 

Am 15. Dezember 2020 wurde Luminar AI veröffentlicht (das „AI“ im Namen des Programms und verschiedener Tools steht für „Artificial Intelligence“, dem englischen Begriff für künstliche Intelligenz). Skylum betont, dass es sich nicht um einen Nachfolger von Luminar 4.x, sondern um ein eigenständiges Programm handele; aber die in Luminar 4 vorhandenen Bearbeitungswerkzeuge bzw. -filter wurden in Luminar AI jedoch größtenteils übernommen und die grundlegende Struktur der überarbeiteten Programmoberfläche blieb ähnlich. Als wichtigste Neuerung kann der neue Vorlagenbereich gelten; hier werden dem Anwender nach Analyse des Bildes durch KI vorgefertigte komplexe Bearbeitungen (Templates) angeboten, die in Themenbereichen gegliedert sind und die vom Anwender modifiziert werden können. Dem „Bearbeiten“-Modul wurden neue Funktionen hinzugefügt, die Struktur wurde modifiziert. Neu ist etwa „CompositionAI“, das Fotos mit Hilfe künstlicher Intelligenz automatisch zuschneidet und ausrichtet. Dabei wird u. a. der Goldene Schnitt berücksichtigt. Zudem sind „AmosphereAI“ zum KI-basierten Hinzufügen von Nebel und Dunst in Fotos sowie „BodyAI“ zur Modifikation der Form menschlicher Körper und „IrisAI“ zur Anpassung der Augenfarbe in Fotos enthalten. Weitere Funktionen wie „BokehAI“ (ein softwareseitig simuliertes Bokeh) sowie „SkyAI 2.0“ (automatische Spiegelungen des Himmels im Wasser) sollen über Updates nachgeliefert werden. Auch soll die in allen bisherigen Luminar-Versionen stark kritisierte Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert worden sein. Luminar AI ist sowohl als eigenständige Software verfügbar, als auch als Plug-in für Adobe Photoshop und Lightroom sowie Apple Fotos.

Es gibt jedoch auch Einschränkungen gegenüber Luminar 4.3. So ist Luminar AI nur noch unter Windows 10 lauffähig. Die Unterstützung von Ebenen wurde in Luminar AI eingestellt, als Ersatz sollen sogenannte „lokale Masken“ dienen. Die Bilderverwaltung wurde deutlich eingeschränkt, die Sternevergabe abgeschafft, die Suche nach einem bestimmten Dateinamen entfernt und nach Schlagworten suchen ist ebenfalls nicht mehr möglich.

Luminar Neo 

Erstmals im September 2021 wurde eine neue Version angekündigt, die Luminar Neo heißen und bis zum Jahresende erscheinen sollte. Dieser Termin verschob sich dann auf den 17. Februar 2022. Neuerungen waren unter anderem Mask AI, also die automatische Maskierung bestimmter Bildinhalte; Relight AI, das eine Tiefenkarte des Bildes zur gezielten Anpassung der Beleuchtung im Vorder- oder Hintergrund; automatische Entfernung von Staubflecken und Stromleitungen; Wiedereinführung von Ebenen sowie die Möglichkeit, den gleichen Filter mehrfach hintereinander anzuwenden. Nach dem Urteil der Tester wurde die Software noch im Beta-Stadium ausgeliefert; erst mit der Version 1.0.6 waren wenigstens die grundlegenden Funktionen vollständig und das Programm erhielt Lob. Mittlerweile ist in Version 1.07 auch die Möglichkeit hinzugekommen, eine eigene Gruppe von den am häufigsten gebrachten Werkzeuge zu erstellen; zudem verfügen alle Werkzeuge jetzt über eine Maskierungseigenschaft. Am 16. Juni 2022 erschien die lang erwartete Version 1.1, im Grunde genommen die Version 1.0, wie sie bei Ersterscheinen hätte vorliegen sollen. Nun funktioniert auch die angekündigte Porträt-Hintergrundentfernung; zudem gibt es neue Ebenenoptionen und das Speichern transparenter PNGs ist jetzt auch möglich. Zudem werden Bilder mit transparenten Inhalten jetzt nicht mehr gestreckt oder gestaucht. Ganz vollständig ist auch diese Version noch nicht, es fehlen Abwedeln/Nachbelichten, die nachgereicht werden sollen. Dennoch spricht Skylum davon, mit der Version 1.1 sei Luminar Neo komplett, also mit allen vorher versprochenen Möglichkeiten. Am 1. Juli 2022 erschien mit der Version 1.1.1 ein Update, das als Neuerung lediglich die Möglichkeit bietet, Ebenen zu duplizieren; außerdem sind ungefähr 20 Fehler behoben worden. Am 28. Juli 2022 erschien dann Version 1.2.0 (als Update 2 bezeichnet), die endlich Abwedeln/Nachbelichten nachlieferte; daneben sind noch weitere Verbesserungen vorhanden, wie etwa eine neue Metadaten-Anzeige. Am 13. August 2022 erschien ein Update auf 1.2.1, das hauptsächlich Fehlerverbesserungern enthält. Am 6. September 2022 erschien das Update 1.3.1, jedoch wurden Probleme damit gemeldet (sei sehr langsam) und Nutzer wollten zur Version 1.3.0 zurück. Dies wurde mit dem Update 1.4 behoben, das neben kleinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen als Neuerung das Klonenwerkzeug einführte.

Erstmals führt Skylum auch kostenpflichtige Erweiterungen ein. Als erste (und bisher einzige) erschien am 28. Juli 2022 HDR zusammenfügen, das eine Verarbeitung von bis zu 10 Bildern bietet. Nach Auskunft von Skylum ist die Erweiterung ein Ersatz für das Programm Aurora, das somit in Luminar integriert und als eigenständiges Programm eingestellt wird.

Rezeption 

Luminar wurde von der TIPA als „Best Imaging Software 2017“ und von den Lucie Technical Awards im Oktober 2017 als „Best Software Plugin“ ausgezeichnet.

Die – teils erhebliche – Kritik an Luminar betrifft die Arbeitsgeschwindigkeit selbst bei leistungsstarken Rechnern. Diese hat sich zwar von Version zu Version verbessert, kann aber immer noch nicht den Vergleich zu Konkurrenzprodukten bestehen. Selbst bei der neuesten Version 4.1.1 bestehen Fehler und Unzulänglichkeiten, die bis hin zur Meinung geführt haben, Skylum sei nur als Plugin für andere Produkte einsetzbar. Der Hauptgrund für die sehr langsame Verarbeitung ist der fast fehlende Einsatz von Multithreading, so dass der Einsatz von modernen Prozessoren mit einer hohen Anzahl von Kernen keine Verbesserung bringen kann. Skylum verspricht Abhilfe, kann aber keinen Zeitplan nennen. Für den professionellen Einsatz oder die Verarbeitung von vielen Bildern ist Luminar daher nicht geeignet; auf der anderen Seite bietet das Programm automatische Verbesserungsfunktionen, die so mit praktisch keiner anderen Software erreichbar sind.

Einfluss des Krieges in der Ukraine 

Auch wenn Skylum offiziell seinen Firmensitz mittlerweile in New York hat, so befand sich doch der Großteil der Entwickler in Kiew. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geriet Kiew rasch unter Beschuss, so dass rund 80 Prozent des Entwicklerteams Kiew verlassen hat und viele ganz aus der Ukraine geflohen sind. Dennoch plant Skylum, die Entwicklung von Luminar planmäßig fortzusetzen.

Einzelnachweise 

Grafiksoftware
Windows-Software
MacOS-Software